O Primeira Divisão de São Vicente é o principal torneio de futebol da ilha de São Vicente de Cabo Verde. É gerenciada pela Associação Regional de Futebol de São Vicente (ARFSV).

História
O campeonato iniciado em 1935 com Campeonato Insular de São Vicente, em década de 1980, o nome mais popular titulado-se Campeonato Regional de São Vicente. Funcionado por Associação Regional de Futebol de Barlavento até 1982.

Em temporada de 2008-09, duvida-se em dois divisões com seis novo clubes.

Mindelense conquistou o priméiro tíulo regional em 1936 e venceu o mais títulos regional numerar-se 50, o último venceu em 2019.

Todos o títulos esse clubes que serviram o todo do Mindelo. O segundo mais títulos foi venceu por FC Derby.

Recentamente, o temporada de 2019-20 (campeonato e taça) é suspendido por razões relado com COVID-19 desde 12 de março. O jogos pareado á 12a rodada.

Temporada atual
A edição de 2019-20 é composta por 8 clubes e serão disputadas 14 rodadas, em turno e returno, como na edição anterior.

Clubes
Académica (Mindelo)
Batuque FC - Mindelo
Castilho (Mindelo)
FC Derby - Mindelo
Falcões do Norte - Chã de Alecrim em zona norte do Mindelo
SC Farense de Fonte Filipe
CS Mindelense
 Salamansa

Títulos

Tempo colonial ou pre-independência

 1936: CS Mindelense
 1937: Sporting São Vicente?
 1938: Sporting São Vicente
 1939: Sporting São Vicente/CS Mindelense?
 1940: CS Mindelense
 1941: CS Mindelense
 1942: CS Mindelense
 1943: CS Mindelense
 1944: GD Amarantes
 1945: GD Amarantes
 1946: CS Mindelense
 1947: CS Mindelense
 1948: Académica (Mindelo)
 1949: GD Amarantes
 1950: CS Mindelense
 1951: CS Mindelense
1952: CS Mindelense
1953: Académica (Mindelo)
1954: CS Mindelense
1955: CS Mindelense
1956: CS Mindelense
1957: CS Mindelense
1958: CS Mindelense
1959: CS Mindelense
1960: CS Mindelense
1961: GD Amarantes
1962: CS Mindelense
1963: Académica (Mindelo)
1964: Académica (Mindelo)
1965: FC Derby
1966: CS Mindelense
1967: Académica (Mindelo)
1968: CS Mindelense
1969: CS Mindelense
1970: CS Mindelense
1971: CS Mindelense
1972: Académica (Mindelo)
1972/73 : Castilho
1973/74 : Castilho
1974/75 : CS Mindelense

Pos-independência

1975/76 : CS Mindelense
1976/77 : CS Mindelense
1977/78 : CS Mindelense
1978/79 : CS Mindelense
1979/80 : CS Mindelense
1980/81 : CS Mindelense
1981/82 : CS Mindelense
1982/83 : FC Derby
1983/84 : FC Derby
1984/85 : FC Derby
1985/86 : FC Derby
1986/87 : Académica (Mindelo)
1987/88 : CS Mindelense
1988/89 : CS Mindelense
1989/90 : CS Mindelense
1990/91 : ''CS Mindelense
1991/92 : CS Mindelense
1992/93 : CS Mindelense
1993/94 : CS Mindelense
1994/95 : Académica (Mindelo)
1995/96 : CS Mindelense
1996/97 : CS Mindelense
1997/98 : CS Mindelense
1998/99 : GD Amarantes
1999/00 : FC Derby
2000/01 : FC Derby
2001/02 : Batuque FC
2002/03 : Batuque FC
2003/04 : Académica (Mindelo)
2004/05 : FC Derby
2005/06 : CS Mindelense
2006/07 : Académica (Mindelo)
2007/08 : FC Derby
2008/09 : CS Mindelense
2009/10 : Batuque FC
2010/11 : CS Mindelense
2011/12 : Batuque FC
2011/12 : CS Mindelense
2011/12 : FC Derby
2012/13 : CS Mindelense
2013/14 : FC Derby
2014/15 : CS Mindelense
2015-16: CS Mindelense
2016-17 : CS Mindelense
2017-18: CS Mindelense
2018-19: CS Mindelense

Titulos por la clube

Presidentes
Benvindo Leston (-temporada de 2014-15)
Júlio do Rosário (desde setembro de 2015)

Temporadas por clube

Ver tamběm
Taça de São Vicente
Super Taça de São Vicente
Taça de Associação de São Vicente

Referěncias

Ligação externa
Liga Insular de São Vicente

Liga Insular de São Vicente
Desporto da Ilha de São Vicente